Pålsson är ett vanligt svenskt efternamn, som kan stavas på flera olika sätt, bland vilka Pålsson och Paulsson är vanligast. Den 31 december 2019 fanns följande antal personer i Sverige med de olika varianterna:
 Pålsson 5 475
 Paulsson 4 853
 Påhlsson 423
 Paulson 243
 Påhlson 75
 Pålson 32

Tillsammans med 11 personer som stavar namnet på annat sätt blir detta 11 112 personer, vilket ger namnet plats nummer 70 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Personer med dubbelnamn (typ Printz-Påhlson) är oräknade. Namnet Paulson förekommer även som engelskt efternamn.

Personer med namnet Pålsson eller varianter av detta som efternamn

A
 Adam Pålsson (född 1988), skådespelare och musiker
 Albert Paulsson (1894–1986), konstnär
 Amalia Paulson (1836–1921), ballerina
 Anders Paulsson (född 1961), sopransaxofonist
 Anders Pålsson (1781–1848), halländsk bonadsmålare
 Anders Pålsson (fotbollsspelare) (född 1917)
 Andreas Paulsson (född 1976), ishockeyspelare
 Anna Paulson (född 1984), fotbollsspelare
 Anne-Marie Pålsson (född 1951), nationalekonom, politiker
 Axel Paulsson (1889–1944), företagsledare

B
 Berny Pålsson (född 1983), författare
 Berthil Paulson (1911–2008), predikant och författare
 Bjørn Paulson (1923–2008), norsk friidrottare
 Brandon Paulson (född 1973), amerikansk brottare

C
 Christina Påhlsson (född 1946), konstnär
 Chatrine Pålsson Ahlgren (född 1947), sjuksköterska och politiker

D
 Daniel Paulson (född 1995), fotbollsspelare

E
 Edwin August Paulson (1869–1954), direktör och etnografisk samlare
 Erik Paulsson (född 1942), entreprenör

G
 Georg Paulsson (1884–1930), journalist och poet
 Gerhard Paulson (1909–1997), arkitekt
 Gertrud Pålson-Wettergren (1897–1991), skådespelare och operasångerska
 Gregor Paulsson (1889–1977), konsthistoriker
 Gustaf Paulson (1898–1966), kompositör
 Göran Printz-Påhlson (1931–2006), poet, litteraturvetare, översättare, kritiker

H
 Hans Pålsson (född 1949), pianist och professor
 Henry Paulson (född 1946), amerikansk affärsman och politiker

J
 Jan Pålsson (född 1959), militär
 Johan Bengt-Påhlsson (född 1946), journalist och politiker
 Johan Jacob Pålsson Qwick (död 1849), brottsling
 Johannes Paulson (1855–1918), filolog och professor
 Jonas Paulsson (född 1972), företagare, miljöaktivist och kommunpolitiker
 Jöns Pålsson (1870–1951) lantbrukare och politiker

K
 Karola Pålsson (1872–1931), lärare
 Katarina Påhlsson (född 1961), jurist, justitieombudsman

L
 Lars Pålsson (1833–1901), lantbrukare och politiker
 Lars Pålsson Syll (född 1957), ekonomisk historiker
 Leif Påhlsson (1935–2019), skriftställare inom heraldik och faleristik
 Lena Pålsson (född 1961), dansbandssångerska
 Lennart Pålsson, flera personer
 Lennart Pålsson (civilingenjör) (1920–2009)
 Lennart Pålsson (jurist) (1933–2010)
 Lizette Pålsson (född 1967), skådespelare och sångerska

M
 Marcus Paulsson (född 1984), ishockeyspelare
 Magnus Påhlsson (född 1976), handbollsspelare
 Malte Påhlsson (född 1999), fotbollsmålvakt
 Margareta Pålsson (född 1949), politiker och landshövding
 Margareta Pålsson-Widblad (1914–1997), första kvinnliga lantmästaren
 Matilda Paulsson (född 1974), mezzosopran
 Mats Paulsson, flera personer
 Mats Paulson (1938–2021), sångare, poet, målare, visdiktare
 Mats Paulson (dirigent) (född 1960)
 Mats Paulsson (född 1944), entreprenör
 Mats O Paulsson (född 1958), civilingenjör, koncernchef i Bravida

N
 Nils Erik Påhlsson (1912–1976), läkare

O
 Olof Pålsson (1893–1975), hemmansägare och politiker, centerpartist

P
 Paul Paulson (1851–1924), lantbrukare och politiker
 Paul-Anders Paulson (1962–1991), politiker, folkpartist
 Paul-Eric Paulson (1925–1997), jurist och direktör
 Per Paulsson (1817–1889), folkskollärare och författare
 Per Pålsson (1828–1914), brottsling

R
 Richard Paulson (född 1966), regissör och manusförfattare
 Robert Paulsson (1886–1961), underrättelsesman, dubbelagent
 Robert Påhlsson (född 1956), professor i skatterätt
 Robin Paulsson (född 1983), ståuppkomiker, manusförfattare, programledare
 Roland Pålsson (född 1922), ämbetsman, riksantikvarie

S
 Samuel Påhlsson (född 1977), ishockeyspelare
 Sarah Paulson (född 1974), amerikansk skådespelare
 Stefan Printz-Påhlson (född 1950), redaktör, serieskapare
 Stefan Pålsson (född 1991), kommunalpolitiker i Halmstad, socialdemokrat
 Sten Pålsson (född 1945), fotbollsspelare
 Svante Paulson (1906–1964), arkitekt
 Svante Påhlson (1882–1959), militär, företagsledare, konstmecenat

T
 T Paulsson Frenckner (1921–2005), företagsekonom, professor
 Thomas Påhlsson (född 1967), bandyspelare
 Thomas Pålsson (född 1956), ämbetsman
 Tomas Paulson (född 1951), kristen sångare, kompositör, lärare, mästare i luffarschack
 Tommy Pålsson (född 1951), flygofficer
 Tor Paulsson (född 1969), politiker, sverigedemokrat och nationaldemokrat

U
 Ulrika Paulson (född 1963), skådespelare

V
 Valfrid Paulsson (1925–2006), ämbetsman
 Vega Paulsson (1922–1990), målare och textilkonstnär

W
 Werther Pålsson (1867–1952), psykiater

Å
 Åke Paulsson (1915–2004), jurist

Se även
 Margit Påhlsons pris, språkvetenskapligt pris som utdelas av Svenska akademien
 Morgan Pålsson - världsreporter, svensk film från 2008
 Planfabriksaktiebolaget Pålson, svensk flygplanstillverkare 1917–1919
 Paulsen
 Povlsen
 Poulsson
 Poulsen

Källor

Svenska efternamn
Engelska efternamn
Sonnamn